Strikt, nauwgezet
Streng (tuigage), riem waarmee een trekdier aan een kar, wagen of slee verbonden is
Kardeel (ook streng genoemd), bundel gesponnen garen waarvan een touw geslagen wordt
Personen met de achternaam Streng:
Frank Streng, Nederlands politicus
Jan Streng, Nederlands politicus
Theo-Henk Streng, Nederlands schrijver
Zie ook:
Strenge vorst